Вадим Михайлович Массо́н (1929—2010) — советский и российский учёный-археолог, доктор исторических наук, профессор, руководитель Института истории материальной культуры РАН (1982—1998).

Специалист по археологии Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Среднего и Ближнего Востока эпохи неолита, энеолита, бронзы, раннего железного века и античного периода.

Биография 
В 1950 году окончил археологическое отделение исторического факультета Среднеазиатского государственного университета по специальности «Среднеазиатская археология». Заведующим кафедрой среднеазиатской археологии в это время был его отец, академик Михаил Евгеньевич Массон.

В 1954 году защитил в ЛО Института истории материальной культуры АН СССР (ИИМК) кандидатскую диссертацию «Древняя культура Дахистана. (Историко-археологические очерки)». После защиты диссертации был принят на работу в сектор Средней Азии и Кавказа ИИМКа.

В 1962 году защитил докторскую диссертацию «Древнейшее прошлое Средней Азии (от возникновения земледелия до похода Александра Македонского)».

В 1968 году назначен руководителем сектора Средней Азии и Кавказа ИИМКа, в 1982 году — заведующим ИИМКа и председателем Учёного совета.

Создатель и в 1992—1999 годах — главный редактор научного сборника «Археологические вести».

Член РАЕН, Академии наук Туркменистана, член-корреспондент Германского археологического института (ФРГ), Института Среднего и Дальнего Востока (Италия), почётный член Королевского общества древностей (Великобритания), член Датской королевской академии наук и литературы. Советник по культуре президента Туркмении, председатель научного совета Международного института культурного наследия народов Туркмении, лауреат премии имени Махтумкули (Туркмения). В апреле 1999 года награждён правительством Республики Таджикистан орденом «Шараф». В 2004 году награждён киргизской медалью «Данк».

Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Основные работы 
Автор и соавтор более 32 монографий и 500 статей (опубликованы в России, Великобритании, Германии, Японии, Италии и др.).
 Древнеземледельческая культура Маргианы / АН СССР. ИИМК. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — 216 с.: ил. — (МИА. № 73).
 История Афганистана: В 2-х т. Т. 1. С древнейших времен до начала XVI в. / АН СССР. ИНА. — М.: Наука, 1964—464 с.: ил., карт. — Библиогр.: с. 383—406. (Совместно с В. А. Ромодиным)
 Средняя Азия и Древний Восток. / АН СССР. ЛОИА. — Л.: Наука, 1964—467 с.: ил., карт.
 История Афганистана: В 2-х т. Т. 2. Афганистан в новое время / АН СССР. ИНА. — М.: Наука, 1965—552 с.: ил., карт. — Библиогр.: с. 479—498.
 Страна тысячи городов. — М.: Наука, 1966.
 Средняя Азия в эпоху камня и бронзы / АН СССР ИА. — М.; Л.: Наука, 1966—290 с.: ил., карт. (Совместно с М. П. Грязновым, Ю. А. Заднепровским. А. М. Мандельштамом, А. П. Окладниковым, И. Н. Хлопиным)
 Возникновение и развитие земледелия / АН СССР. ИА. — М.: Наука, 1967—232 с.: ил, карт. — Библиогр.: с. 228—231. (Совместно с А. В. Кирьяновым, И. Т. Кругликовой).
 Раскопки на Алтын-депе в 1969 г. / АН СССР. ЛОИА; АН ТуркмССР. — Ашхабад: Ылым, 1970 — 24 с: ил. — (Материалы ЮТАКЭ; Вып. 3). — Рез. англ. — Библиогр.: с. 22.
 Поселение Джейтун: (Проблема становления производящей экономики) / АН СССР. ИА. — Л.: Наука, 1971—208 с.: ил. — (МИА; № 180)
 Каракумы: заря цивилизации / АН СССР. — М.: Наука, 1972—166 с.: ил., карт. — (Сер. «Из истории мировой культуры»). (Совместно с В. И Сарианиди)
 Среднеазиатская терракота эпохи бронзы: Опыт классификации и интерпретации / АН СССР. Отд-ние ист. ИВ. — М.: Наука, 1973—209 с., 22 л. ил.: ил. — (Культура народов Востока; Материалы и исслед.). — Библиогр.: с. 196—202. (Совместно с В. И Сарианиди)
 Экономика и социальный строй древних обществ: (В свете данных археологии) / АН СССР. ИА.- Л.: Наука, 1976—192 с.: ил.
 Алтын-депе / АН ТуркмССР. — Л.: Наука, 1981—176 с., 2 л. ил.: ил. — (ТЮТАКЭ; Т. 18). — Рез. англ. — Библиогр.: с. 166—172.
 Энеолит СССР / АН СССР. ИА. — М.: Наука, 1982—360 с.: ил., карт. — (Археология СССР. [Т. 4]). — Библиогр.: с. 334—347. (Совместно с Н. Я Мерпертом, Р. М. Мунчаевым. Е. К. Черныш)
 Старая Ниса — резиденция парфянских царей / АН СССР. ИА; ООПИК Туркм. — Л: Наука, 1985 — 12 с: ил.
 Первые цивилизации / АН СССР. ЛОИА. — Л.: Наука, 1989—276 с: ил., карт. — Рез. англ. — Библиогр.: с. 259—271.
 Исторические реконструкции в археологии / АН КиргССР. ИИ. — Фрунзе: Илим, 1990 — 94 с.: ил., карт. — Библиогр.: с. 90-93.
 Мерв — столица Маргианы. — Мары, 1991 — 73 с.
 Древности Саяногорска / РАН. ИИМК. — СПб., 1994 — 23 с., 2 л. ил. — Рез. англ. (Совместно с М. Н. Пшеницыной).
 Бухара в истории Узбекистана. — Бухара, 1995 — 52 с. — Рус., узб. — (Б-ка из сер. «Бухара и мировая культура»).
 Хлопин И. Н., Массон В. М. Фортификация в древности и средневековье / Институт истории материальной культуры РАН. — СПб.: ИИМК, 1995. — 124 с.
 Исторические реконструкции в археологии: Изд. 2-е, доп. / РАН. ИИМК; СамарГПУ. — Самара, 1996—101 с.: ил. — Библиогр.: с. 98-101.
 Палеолитическое общество Восточной Европы: (Вопросы палеоэкономики, культурогенеза и социогенеза) / РАН. ИИМК. — СПб., 1996 — 72 с.: ил. — (Археол. изыскания; Вып. 35). — Библиогр.: с. 64-68.
 Институт истории материальной культуры: (Краткая история учреждения, научные достижения) / РАН. ИИМК. — СПб., 1997 — 40 с.: 4 л. ил
 Культурогенез древней Центральной Азии. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. — ISBN 978-5-8465-0104-1
 История Древнего Востока
 Древний Кыргызстан: процессы культурогенеза и культурное наследие
 Денежное хозяйство Средней Азии по нумизматическим данным
 Диалектика традиций и инноваций и исторический процесс в древней Бактрии

. В частности, профессор Массон — один из главных экспертов книги «Рухнама» .

Примечания

Литература 
 Взаимодействие древних культур и цивилизаций: в честь юбилея В. М. Массона. СПб., 2000;
 В. М. Массон: биобиблиографический указатель. 2-е изд. Бишкек, 2002;
 Кирчо Л. Б. В. М. Массон: первооткрыватель, исследователь, организатор науки (опыт периодизации научной деятельности) // Записки Восточного отделения Российского Археологического общества. Новая сер. СПб., 2006. Т. 2 (27).

Ссылки 
 Вадим Михайлович Массон
 Статья  на сайте «Невский мемориал»
 Дергачёв В. А. Патриарху евразийской археологии — Вадиму Михайловичу Массону — 70 лет. Взгляд из Молдовы
 Воропаева В. А. «… Тот, кто раскопал Джейтун»
 Галковский Д. Е. Сэр Массон и туркменская криптоколония сегодня
 В основе прогресса — взаимодействие культур

Историки СССР
Археологи СССР
Востоковеды СССР
Историки России
Археологи России
Востоковеды России
Выпускники Национального университета Узбекистана
Сотрудники ИИМК РАН
Члены РАЕН
Кавалеры таджикского ордена Славы
Лауреаты Государственной премии Туркменской ССР
Заслуженные деятели науки Туркменской ССР
Члены-корреспонденты АН Туркменской ССР
Академики НАН Киргизии
Члены Германского археологического института
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Члены Датской королевской академии наук